

Cinema 
 The Magician  – cortometraggio del 1900 diretto da Edwin S. Porter
 Il mago (The Magician)  – film del 1926 diretto da Rex Ingram
 The Magician  – film del 2005 diretto da Scott Ryan

Letteratura 
 Il mago (The Magician) – romanzo di William Somerset Maugham del 1908
 I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale - Il mago (The Magician) – romanzo di Michael Scott del 2009

Musica 
 The Magician  – album di Timmy Thomas del 1976

Televisione 
 Il mago (The Magician) – serie televisiva statunitense degli anni 1970
 Magician - La giustizia non è un trucco (Le Magicien, conosciuto in inglese come The Magician) – serie televisiva d'animazione

Videogiochi 
 The Magician  – videogioco della Loriciel del 1991